|}

Die Bahnstrecke Kluczbork–Poznań (Kreuzburg–Posen) in den polnischen Woiwodschaften Oppeln und Großpolen ist durchgehend zweigleisig und elektrifiziert.

Geschichte 
Die gesamte Strecke wurde am 10. Dezember 1875 von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn eröffnet, das Ende lag allerdings bis 1879 noch an einem eigenen Bahnhof, dem Kreuzburger Bahnhof, in Posen. Nach der Eröffnung wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut und 1884 verstaatlicht.

Nach dem Ersten Weltkrieg lag zwischen Kostau und Lenka die neue deutsch-polnische Grenze.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Strecke komplett polnisch und wurde in den Jahren 1973 und 1974 vollständig elektrifiziert.

Es wird Fern- und Nahverkehr betrieben, Fernverkehrshalte sind Posen, Schroda, Jarotschin, Pleschen, Ostrowo, Schildberg, Kempen und Kreuzburg.

Literatur und Weblinks 

 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. D4–5, E5–6 und F6
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Opole
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Großpolen